Kossinski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Jurjewitsch Kossinski (* 1957), russischer Komponist und Sänger
 Wladimir Iwanowitsch Kossinski (1945–2011), sowjetischer Schwimmer

Siehe auch:

 Kosinski
 Kosinsky von Kosin